Les brouillards toxiques dans la vallée de la Meuse constituent un épisode de très forte pollution atmosphérique ayant eu lieu en décembre 1930, dans la vallée de la Meuse, à proximité de Seraing (proche de Liège en Belgique).

Cette pollution, d'origine industrielle (importantes usines sidérurgiques locales), a eu pour cause de très mauvaises conditions de dispersion atmosphérique (brouillards intenses, couche d'inversion de température basse et épaisse), associées à de fortes émissions de SO, de particules en suspension et d'aérosols divers. C'est donc un phénomène extrême de pollution acido-particulaire.

Les conséquences en furent importantes : on a relevé 60 décès (soit, pour la période de pollution, une mortalité accrue de 10,5 %, par rapport à une période normale).

Plusieurs milliers de personnes ont également présenté des problèmes respiratoires graves.

Notes

Bibliographie 
 André Allix, À propos des brouillards lyonnais. 4. Le brouillard mortel de Liège et les risques pour Lyon dans Études Rhodaniennes, année 1932, Volume 8, Numéro 3, pp. 133-144 
 Alexis Zimmer, Brouillards toxiques, vallée de la Meuse, 1930, contre-enquête, , 
  Nemery, Hoet, Nemmar, The Meuse Valley fog of 1930: an air pollution disaster, The Lancet, , vol 357 p.704

Voir aussi 
 Pollutions de Londres, autre exemple de grave pollution acido-particulaire d'origine industrielle

Pollution de l'air
1930 en Belgique
Meuse (fleuve)
Catastrophe en Belgique